Michael Kenmore est un personnage de la série télévisée Stargate Atlantis. Il est interprété par l'acteur Connor Trinneer. C’est un Wraith transformé en humain grâce à un rétrovirus découvert par l'Expédition Atlantis. Ce personnage a une approche différente des autres Wraiths, pour ceux-ci il est imparfait car il a une plus grande part d'humanité. Mais il ne se considère pas comme un humain et surtout pas par les autres humains qui le considèrent comme un malade.

Premier contact 
"Michael Kenmore" est le résultat du premier test réussi du retrovirus de Docteur Carson Beckett, qui supprime l'ADN de l’ectoparasite Wraith dans le génome du Wraith à transformer. Comme le processus élimine la mémoire, le personnel d’Atlantis a fabriqué une histoire à Michael et a tenté de l'intégrer dans la cité. Cependant, il n'est jamais entièrement accepté par les autres et le médicament n'est pas complètement efficace. Michael devient soupçonneux et apprend finalement la vérité grâce aux films des caméras de surveillance. Il réussit à s’échapper et redevient en partie un Wraith, mais une part de lui reste humaine.

Contacts postérieurs

Saison 2 
Dans l'épisode Alliés, Michael, à bord de la ruche qui l’a recueilli, prend contact avec Atlantis afin d’utiliser le rétrovirus contre d’autres Wraiths, afin de les transformer en humains. Michael ne sait pas en revanche que la Reine Wraith a seulement l'intention d'utiliser Atlantis pour trouver un chemin d’accès vers la Terre. En fait, les autres Wraiths ne l’acceptent pas depuis sa transformation et dans l’épisode Menace sur la Terre en craignant pour sa vie, il aide John Sheppard à arrêter les vaisseaux ruches et sauver McKay et Ronon Dex.

Saison 3 
À la fin d'un épisode on lui donne de force une autre dose du rétrovirus. Michael et les autres Wraiths transformés sont déposés sur une planète de quarantaine dans Transformation. Cependant, Michael a conservé ses mémoires de Wraith et provoque une révolte parmi les autres. On le croit tué quand l'expédition Atlantis bombarde son camp avec le vaisseau ruche volé dans l’épisode précédent.

Michael est retrouvé vivant dans l’épisode L’Équilibre Parfait, ayant été sauvé par les Wraiths, mais de nouveau rejeté par sa race pour son infection "humaine". Aigri, il se met à construire son armée personnelle, mélangeant l’ADN de l’ectoparasite Wraiths avec celui des humains, créant ainsi une nouvelle créature mais détruisant plusieurs populations humaines dans le processus.

Saison 4 
Un de ses laboratoires est détruit par l'équipe Atlantis, mais Michael s'échappe pour continuer son travail ailleurs. Dans le double épisode Hydrides, Michael est déclaré responsable de la distribution du poison des Hoffans qui empoisonne les Wraiths à plusieurs mondes humains et pour l'enlèvement des Athosiens dans l’épisode Seules contre tous pour les utiliser dans ses expériences. Après avoir créé un clone de Carson Beckett, la partie finale de son plan consiste à enlever Teyla, dont l'enfant à naître est la clef du perfectionnement de sa race d'hybrides Humain-Wraith. Michael s'est soumis lui-même aux traitements et ne possède plus les organes Wraiths (il ne peut plus aspirer la force vitale, il peut se nourrir normalement).

Dans l'avenir alternatif de l’épisode Le Dernier Homme (1/2), Michael tue Teyla après qu'elle eut donné naissance, comme il n'avait plus besoin d’elle. Avec ses hybrides et le poison des Hoffans, il élimine les Wraiths en un an et se tourne ensuite vers la population humaine, convertissant les forts en hybrides et éliminant les faibles. Le McKay du futur change le cours des événements en renvoyant John Sheppard à son temps original, avec des informations sur l'emplacement de Teyla.

Saison 5 
Lorsque Sheppard et son équipe vont enquêter, le bâtiment dans lequel ils sont s’effondre. Le piège alerte Michael de leur présence et il essaye de les capturer. Le Dédale arrive et engage le combat avec le croiseur Wraith, le détruisant après que l'équipe de Sheppard a sauvé Teyla. L’Expédition Atlantis croit que Michael est mort, bien qu’elle soupçonne le contraire depuis qu’un Jumper est manquant.

Dans l’épisode Le fils prodigue, Michael envahit Atlantis avec le Jumper occulté volé afin d'enlever le fils de Teyla et enclencher le système d'autodestruction de la cité. L'équipe réussit à détruire le Jumper, prenant au piège Michael dans la ville. Un combat s'ensuit entre Michael, Sheppard et Teyla sur la flèche centrale d'Atlantis, finissant par la mort de Michael.

Références

Voir aussi 
 Stargate Atlantis
 Personnages de Stargate Atlantis

Wraith
Guerrier de fiction

en:Wraith (Stargate)#"Michael"